Dyplomatyczna żona – film polskojęzyczny z 1937 roku
 Dyplomatyczna żona (Abenteuer in Warschau) – film niemieckojęzyczny z 1937 roku